Хойбах ():

 Хойбах (приток Кинцига) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Хойбах (приток Майна) — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Хойбах (приток Эммера) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия.